Jacques Amyot (1513-1593), évêque d'Auxerre et érudit spécialisé dans les études grecques ;
 Jacques Amyot (1924-2018), nageur québécois célèbre pour avoir traversé le lac Saint-Jean.

Voir aussi